Korten ist der Name von

 Astrid Korten (* 1962), niederländische Schriftstellerin
 David Korten (* 1937), Globalisierungskritiker
 Günther Korten (1898–1944), Generaloberst und Generalstabschef der deutschen Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg
 Lars Korten (* 1972), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Corten